В соревнованиях по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 196 спортсменов (98 мужчин и 98 женщины), которые разыграют между собой 14 комплектов наград. Каждая страна может представлена не более чем 8 участниками (по 4 мужчины и женщины). 28 июня 2021 года ИВФ опубликовала итоговый список участников Игр.

Правила квалификации 
В каждой весовой категории квалифицируются 14 штангистов, эти места распределяются следующим образом:
 8 спортсменов согласно рейтингу ИВФ
 5 представителей от каждого континента, только для НОК у которых ещё нет 2-х отобравшихся представителей.
 1 от принимающей стороны (6 весовых категорий, по 3 у мужчин и женщин) или приглашения трёхсторонней комиссии (8 весовых категорий, по 4 у мужчин и женщин)

У ряда стран, максимальное число представителей было ограничено в связи с нарушением антидопинговых правил. Если у НОК было от 10 до 19 нарушений начиная с Олимпийских игр 2008 года и до конца квалификации для Олимпийских игр 2020 года, НОК могут представлять максимум 4 спортсмена (по 2 мужчины и женщины). Если у НОК было 20 и больше нарушений, представительство сокращалось до 2 спортсменов (по 1 мужчине и женщине).

У следующих стран было сокращено представительство на играх, в связи с нарушением антидопинговых правил.

Допускается только 2 спортсмена (по 1 мужчине и женщине) за 20 и более нарушений:

  (40)
  (34)
  (34)
  (25)
  (23)
  (21)
  (20)

Допускается только 4 спортсмена (по 2 квоты у мужчин и женщин) за 10-19 нарушений:

  (19)
  (18)
  (17)
  (15)
  (14)
  (13)
  (13)
  (13)
  (11)
  (11)
  (10)
  (10)

Более того, у ряда стран, в связи с неоднократными нарушениями антидопинговых правил было приостановлено членство в ИВФ, поэтому страны не будут принимать участие в Играх:

Страны не допущенные для участия в Олимпийских играх 2020
 
 
 
 

Квоты полученные согласно рейтингу (включая квоты для континентов) или трёхсторонней комиссии, присуждались конкретному спортсмену. Места принимающей стороны, предоставленные МОК, распределялись между весовыми категориями на усмотрение принимающей стороны. В случае если бы японский спортсмен квалифицировался на игры согласно рейтингу и остались бы неиспользованные квоты, данное место было перераспределено согласно мировому рейтингу ИВФ.

Для участие в рейтинге, очки можно было заработать участвую на различных соревнованиях по тяжелой атлетике разделенных на три категории согласно их статусу (золотые соревнования, множитель — 1,1, серебряные — 1,05 и бронзовые — 1,0). Квалификационный период был разделен на 3 отрезка (1 ноября 2018 — 30 апреля 2019; 1 мая 2019 — 31 октября 2019; 1 ноября 2019 — 31 мая 2021), в ходе которых рассматривались лучшие результаты в переделах одного отрезка, так и общий лучший результат в целом. Чтобы пройти квалификацию на Игры, атлет должен принять участие минимум в 1 соревновании в каждом из отрезков, в шести соревнованиях за все время отбора, 1 соревновании с золотым статусом и 1 другом соревновании с золотым или серебряным статусом. Для спортсменов использующих квотные места как принимающая страна отбор был упрощён, требовалось участие в 1 соревнование в каждом периоде и одно золотое или серебряное соревнование в любом из периодов. Спортсмены получившие квоту по приглашению трёхсторонней комиссии могли принять участие только в в 2 соревнованиях в независимости от их статуса.

Разделение соревнований по статусу:
 Золото — Чемпионаты мира и континентов
 Серебро — соревнования под эгидой ИВФ, включая мультиспортивные игры и чемпионаты
 Бронза — другие международные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

до 61 кг

до 67 кг

до 73 кг

до 81 кг

до 96 кг

Примечания

Ссылки 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020